Змагання з бігу на 100 метрів серед чоловіків на літніх Олімпійських іграх 2020 у Токіо проходили 31 липня та 1 серпня 2021 на Японському національному стадіоні.

Напередодні старту 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Результати

Попередній раунд 

У попередньому раунді брали участь ті спортсмени, які не мали кваліфікаційних нормативів, виконання яких було, за загальним правилом, необхідним для потрапляння до стартових протоколів олімпійських дисциплін.

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу () та один найшвидший за часом з тих, які посіли у забігах четверті місця ().

Забіги 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші троє з кожного забігу () та троє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з четвертого ().

Півфінали 

Умови кваліфікації до наступного раунду: перші двоє з кожного забігу () та двоє найшвидших за часом з тих, які посіли у забігах місця, починаючи з третього ().

Фінал 

Марселл Джейкобс у фіналі здобув звання чемпіона Олімпійських ігор з новим рекордом Європи, який він до цього покращив у півфінальному забігу.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на сайті Світової легкої атлетики  
 Сторінка дисципліни змагань на сайті Міжнародного олімпійського комітета  
  

Чоловіки
Чоловіки